1488 может означать:
 1488 — натуральное число между 1487 и 1489.
 1488 год — високосный год, начинавшийся во вторник.
 14/88 — кодовый лозунг у неонацистов.